Those Were the Days kan vara:

Musik
 "Those Were the Days (sång)", en sång där Gene Raskin anges som låtskrivare, gjordes populär av Mary Hopkin
 Those Were the Days (album av Dolly Parton), ett album från 2005 av Dolly Parton, namngivet efter ovannämnda sång.
 "Those Were the Days (sång av Lady Sovereign)", dem femte singeln från Lady Sovereigns album Public Warning
 "Those Were the Days", temasång till All in the Family, skrieven av Lee Adams och Charles Strouse
 Those Were the Days (album av Cream), ett retrospektivt samlingsalbum av the Cream, släppt i september 1997
 Rysk sång Дорогой длинною ("Dorogoi dlinnoyu"), skriven av Boris Fomin (1900-1948) med text av poeten Konstantin Podrevskii

Filmer
 Those Were the Days (film 1934), en film från 1934 regisserad av Thomas Bentley
 Those Were the Days (film 1995), en Hongkong-film från 1995 regisserad av Hin Sing 'Billy' Tang
 Those Were the Days (film 1996), en Hongkong-film från 1996 regisserad av Eric Tsang
 Those Were the Days (Lau Hung Chuen-film 1996) en Hongkong-film från 1996 regisserad av Lau Hung Chuen 
 Those Were the Days (film 1997), en Hongkong-film från 1997 regisserad av Kin-Nam Cho
 Those Were the Days (film 2000), en Hongkong-film från år 2000 regisserad av Yip Wai Man

Övrigt
 Those Were the Days (tecknad serie), en tecknad serie ritad av Art Beeman
 Those Were the Days (fanzine), en fanzine till fotbollsklubben Ipswich Town FC